Su-17 bezeichnet zwei Flugzeugtypen des Konstruktionsbüros Suchoi:
 Suchoi Su-17 (1949), Jagdflugzeug
 Suchoi Su-17, Jagdbombenflugzeug

SU17